O Campeonato Goiano da Segunda Divisão de 2004 foi a 34º edição da divisão secundária do campeonato estadual de Goiás. Foi realizado e organizado pela Federação Goiana de Futebol e disputado por 10 clubes entre os dias 30 de maio e 29 de agosto de 2004.

Esta edição contou com times de Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Goianésia, Goiânia, Minaçu, Morrinhos e Rio Verde.

O  garantiu seu primeiro título da segunda divisão, ao derrotar a  por 2–0.

Regulamento 

Na primeira fase, os times jogam entre si em turno único. Os oito primeiros colocados vão para a segunda fase e os dois últimos colocados estão rebaixados.

A segunda fase é dividida em dois grupos de quatro times. Os dois melhores colocados de cada grupo estarão classificados para a fase final.

A fase final do campeonato será feita em um quadrangular. Os dois melhores sobem para a divisão principal do ano que vem.

Participantes

Primeira fase

Segunda fase

Grupo A

Grupo B

Fase final

Quadrangular final

Premiação

Ligações externas
 

2004
Futebol de 2004 no Brasil